Olivero puede referirse:

Apellido 
 Olivero, apellido.

Personajes 
 Andrea Olivero (n/d), maestro y sindicalista italiano.
 Eduardo Alfredo Olivero (1896-1966), uno de los pioneros de la aviación argentina.
 Ernesto Olivero (n/d), escritor y humanista italiano.
 Magda Olivero (1910-2014), soprano italiana.
 Pietro Domenico Olivero (1679-1755), pintor italiano del siglo XVIII.
 Andrés Olivero Marimán (n/d), poeta, y propietario de Radio Buenísima de Padre las Casas, Araucanía, Chile (sitio digital http://www.buenisima.cl/), tiene una programación 24/7
 Elder Carlos Ramón Olivero (n/d), Presidente Club Atlético Unión de Alicia.

Desambiguaciones de términos similares o relacionados 
 Olivera (desambiguación) 
 Oliveira